Финал Кубка Футбольной лиги 2012 () — футбольный матч, который прошёл 26 февраля 2012 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 52-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. В нём встретились «Кардифф Сити» и «Ливерпуль».

Матч выиграл «Ливерпуль» по послематчевым пенальти со счётом 3:2, после завершения основного и дополнительного времени со счётом 2:2. Игроки «Ливерпуля» забили три удара с одиннадцатиметровой отметки, тогда как игроки «Кардиффа» забили лишь два из них. Это был третий случай за историю турнира, когда его итог решился в серии пенальти.

Лушчим игроком матча был признан нападающий «Ливерпуля» Дирк Кёйт.

Путь к финалу

«Кардифф Сити»

«Ливерпуль»

Отчёт о матче

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Футбольной лиги 
 Кубок Футбольной лиги на сайте BBC 

2012
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2012
Кубок Футбольной лиги 2012